Giochi della XXVI Olimpiade – competizione sportiva svoltasi a Atlanta dal 19 luglio al 4 agosto 1996
 X Giochi paralimpici estivi – competizione sportiva svoltasi a Atlanta dal 16 al 25 agosto 1996

Pagine correlate
 Atlanta (disambigua)
 Atlanta